Castel San Giovanni ima više značenja:
 Castel San Giovanni, Perugia
 Castel San Giovanni, Piacenza